Tur Bielsk Podlaski − klub sportowy z Bielska Podlaskiego, posiada dwie sekcje: piłki nożnej i koszykówki. W sezonie 2021/2022 piłkarze występują w IV lidze, a koszykarze w II lidze. Największym osiągnięciem sekcji piłki nożnej są występy w nowej III lidze (sezony: 2009/10, 2012/13 2013/14 i 2017/18) i występy w Klasie Okręgowej (obecna II liga) (sezony: 1959, 1960, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65), natomiast sekcji koszykówki udział w barażach o awans do I ligi (sezon 2009/10).

Sukcesy 
 Występy w Klasie Okręgowej - obecny poziom II Ligi (7): 1959, 1960, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65
 Występy w III lidze (4): 2009/10, 2012/13 2013/14 i 2017/18
 Mistrzostwo IV Ligi (1): 2016/17
 Zwycięzca Pucharu Polski na szczeblu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (1): 2017/18

Nazwy 

 1923 - Legia Bielsk Podlaski
 1926 - BKS (Bielski Klub Sportowy) Bielsk Podlaski
 1929 - Strzelec Bielsk Podlaski
 1937 - KS Rezerwa Bielsk Podlaski
 MZKS (Międzyzakładowy Klub Sportowy) Tur Bielsk Podlaski
 BKS (Bielski Klub Sportowy) Tur Bielsk Podlaski

Stadion 

Stadion MOSiR położony jest przy ul. Elizy Orzeszkowej 19 w Bielsku Podlaskim.

Trenerzy od sezonu 2002/03 
 Piotr Pawluczuk (od sezonu 2002/03 (?) do sezonu 2005/06 - runda jesienna)
 Artur Zinkowski (sezon 2005/06 - runda wiosenna)
 Grzegorz Szerszenowicz (sezon 2006/07)
 Lucjan Trudnos (sezon 2008/09 i 2009/10)
 Mirosław Car (sezon 2010/11)
 Grzegorz Pieczwek (od lipca 2011)
 Paweł Bierżyn (od sezonu 2013/14)

Sezony

Sekcja koszykówki 
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski w sezonie 2022/23 występuje II lidze (gr.B), jest to 3 poziom rozgrywkowy w koszykówce mężczyzn.

Sukcesy
 Baraże o awans do I ligi (sezon 2009/10)

Skład na sezon 2022/23

 Andrzejczuk Bartosz - niski skrzydłowy
 Bobka Piotr - rzucający
 Dankiewicz Dawid - rzucający
 Grigoruk Jakub - rzucający  	
 Jakubiak Wojciech - rozgrywający  	
 Karasevich Pavel - środkowy 	
 Korneluk Kacper - rzucający  	
 Krakowiak Michał - rozgrywający	 	
 Kuczyński Łukasz - silny skrzydłowy  	
 Marczuk Marcin - rzucający  	
 Parfieniuk Filip - niski skrzydłowy
 Urbański Szymon - niski skrzydłowy
 Weres Aaron - niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
 Wróblewski Bartłomiej - rozgrywający / rzucający
 Bakun Piotr - trener

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Tur Bielsk Podlaski na facebook.com
 Tur Bielsk Podlaski na 90minut.pl
 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski na facebook.com
 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski na rozgrywki.pzkosz.pl

Bielsk Podlaski
Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Polskie kluby koszykarskie
Kluby koszykarskie założone w 1923